

Toponymes 
 Vas est un département de Hongrie ;
 Vas est un ancien comitat de Hongrie ;
 Vas est une commune italienne de la province de Belluno ;

Patronymes
János Vas (1984-), hockeyeur hongrois.
Márton Vas (1980-), hockeyeur hongrois.

Abreviations 
 "Visual Analog Scale", Abréviation utilisé en médecine pour définir une échelle mesurant un ressenti subjectif
 Voie Aérienne Supérieur, comprend le nez, la bouche et le pharynx
 Vie, Agronomie, Santé est une des écoles doctorales de Rennes.
 Alliance de gauche, parti politique finlandais.

Autres 
 Vas est un groupe musical iranien ;

Notes et références